«Буреве́стник» — 13-я станция Нижегородского метрополитена. Конечная Сормовско-Мещерской линии. Расположена между действующей станцией «Бурнаковская» и проектируемой «Варя». Получила название по находящемуся неподалёку ЦНИИ «Буревестник».

Характеристика 
Открыта 9 сентября 2002 года в составе второго пускового участка Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена «Бурнаковская — Буревестник». Станция наземная крытая. Имеет один выход — напротив главной проходной Нижегородского машиностроительного завода на Сормовском шоссе. Единственная станция Нижегородского метрополитена с боковыми платформами.

Расположение 
Станция расположена в Московском районе. Построена на месте ликвидированной в 1980-е годы железнодорожной станции Новое Сормово.

Значение для города 
Сама по себе станция не расположена в оживлённом районе города, однако ввиду того, что на данный момент станция является конечной, она активно используется для пересадки на автобусы, троллейбусы и трамваи в направлении Сормова, а также для следующих из Сормова в Канавинский, Ленинский и Автозаводский районы. После пуска станции «Горьковская» и до открытия станций «Варя» и «Сормовская» стала также важным пересадочным пунктом при движении из Сормова в центр города и в обратном направлении.

Привязка общественного транспорта 
Возле станции «Буревестник» проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта:

Автобусные маршруты

Троллейбусные маршруты 

 Маршрутное такси:
 № т57 «Верхние Печёры-5 — Красное сормово»

Пригородные и междугородние

Трамвайные маршруты

Расписание

Оформление 
Стены и колонны станции отделаны белым и чёрным мрамором, пол выложен светлым гранитом, потолок оформлен металлом и пластиком. В потолок встроены светильники. Название станции выполнено из самоклеящейся плёнки.

Путевое развитие 
За станцией расположен противошёрстный съезд.

Перспективы 
Планируется продление линии на 7 станций в сторону Сормово (Варя, Сормовская, Площадь Славы и т. д.).

Галерея

См. также 
 Список станций Нижегородского метрополитена

Ссылки 
 Станция на сайте «Прогулки по метро»

Станции Нижегородского метрополитена
Сормовско-Мещерская линия метрополитена
Наземные крытые станции
Станции метрополитена, построенные в 2002 году
Станции метрополитена с правосторонними платформами